

Persone
Jean Mermoz (1901-1936) – aviatore francese
Maxime Mermoz (1986) – rugbista a 15 francese

Altro
Mermoz – film del 1943 diretto da Louis Cuny
Mermoz – stazione della metropolitana di Tolosa